Sezon (1948/1949) był 5. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Freidig SK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Vålerenga Fotball 3-0, 3-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej
1949 w Norwegii
1948 w Norwegii